Medani kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Medani (administrativ by i Indonesien, lat -6,56, long 110,92), Jawa Tengah, 
 Desa Medani (administrativ by i Indonesien, lat -7,06, long 110,61), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar